Borussia es el nombre en latín del antiguo estado de Prusia, que también puede referirse a:

 la personificación nacional de Prusia.
 a un himno patriótico del mismo nombre.

También puede referirse a varios clubes deportivos como:
 Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, conocido como Borussia Dortmund, equipo de fútbol de Dortmund (Alemania);
 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e. V., conocido como Borussia Mönchengladbach, equipo de fútbol de Mönchengladbach (Alemania);
 Wuppertaler SV Borussia, club deportivo de Wuppertal (Alemania);
 Sportclub Borussia 1904 Fulda, club de fútbol de Fulda (Alemania);
 Borussia Neunkirchen, club de fútbol de Neunkirchen (Alemania);
 Herforder Sportverein Borussia Friedenstal, club de fútbol de Friedenstal (Alemania);
 Sport-Club Borussia Lindenthal-Hohenlind, club deportivo de Lindenthal-Hohenlind, distrito de Colonia (Alemania);
 Tennis Borussia Berlin, club de fútbol de Berlín (Alemania).

También puede referirse a:
 Borussia Park, estadio de fútbol perteneciente al Borussia Mönchengladbach;
 SS Borussia, una categoría de navío.